Villas kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Villas (Florida)
 Villas (New Jersey)